Беатрис Гарсия Видагани (; родилась 17 ноября 1988 года в Валенсии, Испания) — испанская теннисистка; победительница шести турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация

Спортивная карьера 

Большинству теннисных специалистов стала известна в 2010 году, когда на турнире в Марбелье Беатрис впервые прошла в основу на турнире WTA, а затем, опять же впервые в своей карьере, обыграла сначала 87-ю ракетку мира (Кристина Барруа), а затем и 10-ю (Ким Клейстерс); причём бельгийка как раз перед этим выиграла крупнейший турнир в Майами.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (4)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Испании